Maia – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Porto, w regionie Północ
 FC Maia – portugalski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Maia
 Wikariat Maia − jeden z 22 wikariatów diecezji Porto
 Maià de Montcal – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii
 Passos Maia – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Santa Catarina

 W Rumunii
 Maia – wieś w okręgu Marusza, w gminie Bereni
 Maia – wieś w okręgu Kluż, w gminie Bobâlna
 Maia – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Maia
 Maia – gmina w okręgu Jałomica

 Osoby
 Maia Azaraszwili – radziecka lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 200 metrów
 Maia Cziburdanidze – gruzińska szachistka
 Maia Hirasawa – szwedzka piosenkarka pochodzenia japońskiego i autorka tekstów
 Maia Jackman – nowozelandzka piłkarka grająca na pozycji obrońcy
 Maia Mitchell – australijska aktorka i piosenkarka
 Maia Morgenstern – rumuńska aktorka 
 Maia Pandżikidze – gruzińska dyplomatka, polityk i germanistka, 2012-14 minister spraw zagranicznych Gruzji
 Maia Sandu – mołdawska ekonomistka, minister edukacji Mołdawii w latach 2012-2015
 Maia Shibutani – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Arthur Maia – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Beatriz Haddad Maia – brazylijska tenisistka
 Demian Maia − brazylijski grappler i zawodnik mieszanych sztuk walki
 Edi Maia – portugalski lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce
 Edmar Japiassú Maia – piłkarz brazylijski, występujący na pozycji bramkarza
 Fabrício Cândido Maia – piłkarz brazylijski występujący na pozycji ofensywnego pomocnika
 Goeber Henrique Maia – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Nuno Leal Maia – brazylijski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny